Мигел де ла Мадрид има више значења:

 Мигел де ла Мадрид
 Мигел де ла Мадрид (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мигел де ла Мадрид, Ел Пањуело (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мигел де ла Мадрид (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел де ла Мадрид (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел де ла Мадрид, Ел Канал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику